Il Divo, een multinationale zanggroep.
 Il divo (film), een Italiaanse film uit 2008.